Johnny Harris (filmregisseur), een Britse filmregisseur
Johnny Harris (journalist), een Amerikaanse journalist en YouTuber
Johnny Harris (acteur), een Britse acteur